Коллиа́ндер () — шведская фамилия. Известные носители:

 Коллиандер, Ина (1905—1985) — финская художница, иконописец.
 Коллиандер, Тито (1904—1989) — финский шведоязычный писатель.